Глеб Ники́тин:
 Никитин, Глеб Сергеевич (род. 1977) — губернатор Нижегородской области.
 Никитин, Глеб Павлович (1926—1999) — советский флейтист и педагог.